Гордън може да се отнася за:

 Хора
 Дейвид Гордън (р. 1948), американски философ
 Джордж Хамилтън-Гордън (1784 – 1860), шотландски политик
 Джоузеф Гордън-Левит (р. 1981), американски актьор
 Крейг Гордън (р. 1982), шотландски футболист
 Лалонде Гордън (р. 1988), тринидадски лекоатлет
 Ричард Гордън (р. 1929), американски космонавт
 Робърт Якоб Гордън (1743 – 1795), нидерландски изследовател
 Томас Гордън (1918 – 2002), американски психолог
 Рут Гордън (1896 – 1985), американска актриса
 Хенри Гордън (1925 – 1996), американски авиатор

 Други
 Мелинда Гордън, героиня от „Шепот от отвъдното“
 Гордън (окръг, Джорджия), окръг в Джорджия, Съединените щати